Бестіа́рій () — тип мало захищеного і слабко озброєного гладіатора часів Римської імперії.
 Бестіа́рій () — давньоримська назва звіринця.
 Бестіарій — середньовічна збірка зоологічних статей з ілюстраціями, в яких докладно описані різноманітні тварини в прозі та віршах, головним чином, з алегоричною і повчальною метою.